Stollen (ahd.  „Pfosten“) steht für:

 Stollen (Gebäck), ein Weihnachtsgebäck

 Stollen (Bergbau), ein bergmännischer horizontaler Grubenbau mit Tagesöffnung
 Stollen (Tunnelbau), ein begehbarer unterirdischer Gang beim Tunnelbau
 Luftschutzstollen, eine Untertagebau für den Luftschutz

 Stollen (Tischlerei), eine bestimmte Art von Pfosten oder Seiten eines Möbelstücks
 Stollen (Schuh), zylindrische Teile unterhalb der Sohle von Sportschuhen
 Stollen (Schnee), auf Steigfellen, Skis, Schuhen usw. anhaftende Schneeansammlungen
 zylindrische Teile unterhalb von Hufeisen, siehe Hufeisen #Stollen

 Stollen (Literatur), eine Strophe in der Verslehre des Meistersangs
 einer Form der mittelalterlichen Kanzonenstrophe, ein Bestandteil der Barform

Stollen heißen folgende geographische Objekte:
 Stollen (Gutach im Breisgau), Weiler im Ortsteil Bleibach von Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Stollen (Ilmenau), Stadtteil von Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Stollen (Remscheid), Ort im Stadtbezirk Lüttringhausen, kreisfreies Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Stollen (Schwarzenbach an der Saale), Weiler der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch: